Blanco hace referencia a varios artículos:

Color
Blanco refiere el color constituido por todas las longitudes de onda del espectro visible, derivando también en:
 Blanco (persona), término que designa a individuos o grupos étnicos de origen europeo por su tez más pálida que otros.

Autores de nombres científicos 
 Cenobio E. Blanco - C. E. Blanco
 Francisco Manuel Blanco - Blanco (1778-1845).
 Manuel Blanco (1780) - M. Blanco (1780-1848).
 María N. Blanco - M. N. Blanco (1960).
 Mario Alberto Blanco - M. A. Blanco (1972).
 Óscar Blanco - O. Blanco (2005).
 Paloma Blanco - P. Blanco (1950).
 José Blanco Salas - J. Blanco (1973).

Música 
 Blanco (cantante) (2003), cantante italiano.

Política 
 Blanco político, el color blanco usado en política, asociado al movimiento monárquico.
 Movimiento Blanco, fuerzas reaccionarias de la Guerra Civil rusa en oposición con el Ejército Rojo.
 Voto en blanco, tipo de voto que no sostiene ninguna fuerza política.

Física 
 Ruido blanco, una señal con forma de onda aleatoria.

Deportes 
 Blanco (objetivo), el centro de la diana.

Enlaces externos